Де Ви́то (; ) — итальянская фамилия.

Фамилия 
 Де Вито, Андреа (род. 1991) — итальянский футболист.
  (1907—1994) — итальяно-британская скрипачка.
 Де Вито, Дэнни (род. 1944) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Де Вито, Карла (род. 1953) — американская певица и актриса.
  (род. 1976) — австралийская певица и сочинительница песен.
 Де Вито, Люси (род. 1983) — американская актриса.
  (род. 1984) — американский игрок в американский футбол.
  (род. ок. 1950) — американский бизнесмен, сооснователь компании .
  (род. 1928) — американский музыкант, певец и вокалист, соло-гитарист группы The Four Seasons.
  (род. 1972) — американский рестлер.
  (род. 1970) — итальянский актёр кино и телевидения.

См. также 
 Вито
 Дон Вито